Die Formel-3000-Saison 1997 war die 13. Saison der Formel 3000, einer Rennkategorie für einsitzige, offene Rennwagen. Sie begann am 11. Mai 1997 in Silverstone und endete am 25. Oktober 1997 in Jerez. Insgesamt wurden zehn Rennen gefahren. Den Meistertitel der Fahrer gewann Ricardo Zonta, dessen Team Super Nova Racing den Meistertitel der Teams gewann.

Starterfeld 
Alle Fahrer benutzten Lola T96/50 Chassis mit Zytek-Judd-V8-Motoren und Reifen von Avon.

Rennen 
Es fanden zehn Rennen statt. Die Rennen in Hockenheim, Spa-Francorchamps und Jerez wurden im Rahmenprogramm der Formel 1 ausgetragen.

Wertungen

Fahrerwertung

Teamwertung 

 Das Rennen auf dem Nürburgring wurde nach einem Unfall von Dino Morelli in sintflutartigen Regen abgebrochen. Es gab halbe Punkte.
1 Ricardo Zonta wurde vom ersten Platz in Silverstone wegen eines irregulären Getriebes disqualifiziert.

2 Juan Pablo Montoya wurde in Spa-Francorchamps wegen Aufhaltens des Feldes mit einem beschädigten Rennwagen disqualifiziert.

3 Jamie Davies und Grégoire de Galzain wurden von dem Rennen in Mugello ausgeschlossen, da sie nicht an der Fahrerbesprechung teilnahmen. Tom Kristensen wurde vom selben Rennen wegen der Befestigung eines illegalen Zwischenstückes ausgeschlossen.

4 Rui Águas wurde während des Rennens in Hockenheim wegen gefährlichen Fahrens disqualifiziert.

5 Cyrille Sauvage wurde vom zweiten Platz in Jerez disqualifiziert, da ein Teammitglied nach dem Rennen den Parc Fermé betrat.

6 Kurt Mollekens wurde von dem Rennen in Silverstone ausgeschlossen, da er nicht an der Fahrerbesprechung teilnahmen.

Formel-3000-Saison
Motorsportsaison 1997